Ермаковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ермаковская волость (Минусинский уезд) — в составе Енисейской губернии, Минусинский уезд
 Ермаковская волость (Даниловский уезд) — в составе Ярославской губернии, Даниловский уезд
 Ермаковская волость (Пошехонский уезд) — в составе Ярославской губернии, Пошехонский уезд